Mužská dvouhra Dubai Tennis Championships 2020 probíhala ve druhé polovině února 2020. Do singlové soutěže dubajského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byla švýcarská světová trojka Roger Federer, která se odhlásila pro prodělanou operaci pravého kolena v únoru 2020. Po ztrátě bodů Federer klesl na 4. místo singlové klasifikace.

Vítězem se stal srbský první hráč světa Novak Djoković, jenž ve finále za 79 minut zdolal 21letou řeckou světovou šestku Stefanose Tsitsipase po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal druhé individuální turnajové vítězství, které představovalo sedmdesátý devátý singlový titul na okruhu ATP Tour ve stém třináctém finále kariéry. Dubai Tennis Championships tak ovládl popáté a poprvé od roku 2013. V sezóně 2020 zůstával Srb neporažen s aktivní bilancí výher 18–0. Tento poměr komentoval slovy: „Jedním z cílů je projít sezonou neporažený. Ne, dělám si srandu. No, vlastně si srandu nedělám.“

Na prahu vyřazení se Djoković ocitl v semifinále, kdy Francouzi Gaëlu Monfilsovi odvrátil tři mečboly.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dubai Tennis Championships 2020